Gottardo steht für:

 Gottardo (Zug), ehemaliger Fernverkehrszug
 Gottardo-Wanderweg

Gottardo ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Gottardo (* 1977), italienischer Insektenkundler
 Wilson Gottardo (* 1963), brasilianischer Fußballspieler
Siehe auch
 Gottardi